Molde Fotballklubb norveški je nogometni klub iz Moldea. Trenutačno se natječe u Eliteserieni. Klub je osnovan 19. lipnja 1911. godine pod nazivom International. Godine 1915. mijenja ime u Molde FK. Molde je četiri puta osvojio Eliteserien (2011., 2012., 2014., 2019.) te četiri puta Norveški kup (1994., 2005., 2013., 2014.). Molde FK i Rosenborg BK jedini su norveški nogometni klubovi koji su se natjecali u UEFA Ligi prvaka.

Uspjesi 
 Eliteserien:
 Prvak (5): 2011., 2012., 2014., 2019., 2022.
 Doprvak (11): 1974., 1987., 1995., 1998., 1999., 2002., 2009., 2017., 2018., 2020., 2021.

 Norveški kup:
 Osvajač (4): 1994., 2005., 2013., 2014.
 Finalist (3): 1982., 1989., 2009.

 Dupla kruna:
 Osvajač (1): 2014.

Molde FK u europskim natjecanjima

Vanjske poveznice 

 Službena web stranica

Norveški nogometni klubovi